Sparks:

 Sparks — американская рок-группа.
 Sparks — дебютный студийный альбом англо-американской рок-группы Sparks.
 Sparks Fly — дебютный студийный альбом американской актрисы и певицы Миранды Косгроув.

См. также 
 Спаркс